F.O.B. je metalová kapela z města Tábora, založena v roce 1995. Hudební styl lze jen těžko určit, protože v jejich hudbě můžeme slyšet prvky thrash metalu, death metalu, metalcoru, melodické death metalu. Během 20. let prošli velkým hudebním vývojem, od „Thrash/death metalu“ po dnešní žánr, který nelze škatulkovat k přesnému metalovému podžánru. Kapela také pořádá Táborský metalový festival Žižkův vraždící palcát.

Historie

Vznik 
Kapela vznikla na podzim roku 1995 v sestavě Hans (zpěv), Coach (kytara), Bendis (kytara), Corbow (basa), Márty (bicí). V květnu 1996 z kapely odchází Hans a zpěvu se ujímá Coach. V prosinci téhož roku vydávají demo Only Dead Can Survive.

Diskografie 
Seznam alb a skladeb:

Demo 
 Only Dead Can Survive (1996)
 Fobia (1997)

EP 
 Blame? (2000)

CD 
 Follow the Instructions (2003)¨
 Default (2005)
 The Dice (2008)
 Tomorrow’s fires (2011)
 Reap What You Sow (2013)
 ...and foes have become our masters (2015)

Videoklipy 
 Frozen
 Time (live clip)
 The Dice (live clip)
 Rain of Thoughts
 Deps of Imprerfection
 Sons of Oblivion
 The Adult Toys

Členové kapely

Současní členové 
 Marek Dostál (Mára) – zpěv
 Filip Ambrož – bicí
 Tomáš Kotrba (Corbow) – baskytara
 Jaroslav Kučera (Profesor) – kytara
 Tomáš Svoboda – kytara

Odkazy 
 Oficiální stránky
 Oficiální facebook
 Oficiální bandzone
 Kapela F.O.B. slaví dvacet let: Jednou jsme měli pocit, že přes pódium běhají stíny
 Baskytarista F.O.B. Tomáš Kotrba: Buď do toho jdeš, nebo proděláš kalhoty
 Ještě snad nejsme rockoví dinosauři
 Metalová smršť udeřila v táborském Mileniu

Reference 

České deathmetalové hudební skupiny
České metalové skupiny
České hudební skupiny
Hudební skupiny 1990–1999
Hudební skupiny 2000–2009
Hudební skupiny 2010–2019
Hudební skupiny založené v roce 1995
Hudební skupiny z Tábora